Между разными вариантами современного португальского языка наблюдаются определённые различия. Особенно различается произношение европейского и бразильского вариантов. В таблице ниже показано произношение основных звуков в европейском португальском и четырёх вариантах бразильского португальского. Бразильские регионы упорядочены с юга на север.

Примечания 

Португальский язык